Ла́дожский вокза́л — пассажирский терминал железнодорожной станции Дача Долгорукова Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Самый современный из пяти действующих железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга, открытый в 2003 году с целью разгрузки Московского и Финляндского вокзалов. Единственный вокзал города со сквозным движением поездов. Расположен в Красногвардейском районе по адресу Заневский проспект, 73 у станции метро «Ладожская».

История

Дача Долгорукова 

С 1913 года на месте рядом со зданием нынешнего вокзала существует грузовая железнодорожная станция Дача Долгорукова.

Вокзал 
Вокзальный комплекс в районе Малой Охты построен в 2001—2003 годах по проекту архитектора Никиты Явейна, разработанному ещё в 1976 году. Постройка нового вокзала позволила разгрузить Московский вокзал, в том числе до этого обслуживавший северное и сибирское направления.

В контексте организации пассажирских перевозок, прежде всего при печати билетов, для станции используется название Санкт-Петербург-Ладожский (), при этом название Дача Долгорукова не упразднялось и фигурирует, например, в тарифном руководстве № 4 и справочнике железнодорожных станций на официальном ресурсе РЖД

Архитектура 
Вокзальный комплекс состоит из вокзала пригородных поездов и вокзала поездов дальнего следования. Проектировщик вокзального комплекса — Архитектурное бюро «Студия 44». В качестве одного из прототипов использовался нереализованный проект реконструкции Николаевского (Московского) вокзала в неоклассическом стиле, созданный архитектором Иваном Фоминым в 1912 году, но не сумевший одержать победу на конкурсе. Вокзал пригородных поездов расположен на подземном (нижнем) ярусе, вокзал поездов дальнего следования — в распределительном зале над железнодорожными путями, занимая весь верхний ярус. Основное пространство верхнего яруса на Ладожском вокзале — световой зал. Там расположены необходимые для пассажиров службы. Комплекс соединён с наземным вестибюлем станции метро «Ладожская». Проект вокзального комплекса получил «гран-при» на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2001» в номинации «Особо значимые социальные проекты».

После возникновения вокзала также началась интенсивная застройка окружающей территории масштабными жилыми и коммерческими строениями с использованием территорий многочисленных прилегающих бывших промышленных зон.

Галерея

Пассажирское движение 
Ладожский вокзал является основным транзитным пунктом Санкт-Петербурга для проходящих поездов дальнего следования. С 2003 по 2006 год с вокзала отправлялись поезда «Репин» и «Сибелиус» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки, затем они были переведены обратно на Финляндский вокзал. Каждый час услугами Ладожского вокзала пользуются более 600 человек.

Пригородные поезда следуют до станций: Мга, Невдубстрой, Кириши, Пупышево, Волховстрой, также осуществляется ускоренное движение до станций Будогощь и Тихвин. Существуют согласованные рейсы от станции Волховстрой-1 до станций Бабаево и Свирь.

В 2018 году от вокзала в несколько близлежащих районов города стал ходить новый вид внутригородского рельсового транспорта — частный трамвай «Чижик». Трамвайный терминал был заранее предусмотрен конструкцией вокзала.

Основные направления

Перевозчики и расписание

Скоростное и ускоренное движение

Перспективы развития 
В рамках реализованных конструкций вокзала имеется физическая возможность прокладки дополнительного пассажирского пути № 13 (к той же платформе, что и путь № 12), а также ещё трёх транзитных путей без платформ № 14-16 за ним. Строительство дополнительных платформ невозможно из-за отсутствия места.

Существовали проекты организации сквозного движения электричек через станцию, что дало бы городу транспортное кольцо, однако никаких реальных действий в этом направлении ни городские власти, ни железная дорога не предпринимали до 2020 года, когда весной, во время пандемии коронавируса, через вокзал прошли несколько пробных электричек от Красного Села до Парголова. В 2017 году был предложен очередной проект «городской электрички», также названный «открытое метро». Препятствиями для его реализации называют неудовлетворительную пропускную способность прилегающего к Ладожскому вокзалу Финляндского железнодорожного моста и планы по строительству Восточного скоростного диаметра, который также должен пройти через Ладожский вокзал. В конце 2020 был озвучен план уже летом 2021 года запустить через Ладожский вокзал рельсовые автобусы в Кудрово от станции Волковская до станции Нева.

В начале 2020 года РЖД обнародовала комплекс масштабных планов по реорганизации петербургского узла стоимостью около 600 миллиардов рублей. Подтвердились планы по созданию городских электричек по типу московских, анонсировано увеличение объёмов существующих перевозок, вывод грузового движения из центральной части города и многое другое. Ладожский вокзал в этих планах играет роль одного из главных хабов новой сети.

Факты 

19 мая 2003 года пробный электропоезд, прибывший на Ладожский вокзал, протаранил ограждение платформы. В результате ЧП никто не пострадал, однако вагоны электрички были повреждены.
В 2004 году на Ладожском вокзале проводились съёмки клипа группы «Корни» на песню «Ты узнаешь её».

Примечания

Ссылки 
 
 Станция Санкт-Петербург Ладожский в сборнике ТР4
 Расписание пригородных поездов на сайте агрегатора Туту.ру
 Ладожский вокзал — исторический экскурс.
 История и фотографии Ладожского вокзала. Как добраться
 Столкновение электропоезда с платформой Ладожского вокзала 19.05.2003

Железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Здания и сооружения Красногвардейского района (Санкт-Петербург)